Борис Иваненко:
 Иваненко, Борис Васильевич (1933—2008) — советский и украинский архивист, историк, журналист, государственный и партийный деятель. Заслуженный работник культуры Украины.
 Иваненко, Борис Иванович (1888—?) — лесовод-биолог, доктор сельскохозяйственных наук.